Brusselse Agglomeratie (bestuur)
 Agglomeratieraad Eindhoven